Чемпіонат СЄХЛ 2002—2003 — 8-й розіграш Східноєвропейської хокейної ліги. У чемпіонаті брали участь десять клубів.

Дивізіон І

Дивізіон ІІ

Матч усіх зірок СЄХЛ 
28 грудня 2002, «Гомельський льодовий палац спорту» Гомель, 2800 глядачів. 
«Зірки Білорусі» — «Зірки СЄХЛ» 6:6 (4:3, 1:0, 1:3)

Нагороди 
Найкращі гравці
 Найкращий воротар: Вадим Селіверстов («Сокіл»)
 Найкращий захисник: Олександр Рядинський («Керамін»)
 Найкращий нападник: Олексій Страхов («Гомель»)
Команда усіх зірок
 Воротар: Вадим Селіверстов («Сокіл»)
 Захисники: Вентс Фелдманіс («Металургс»), Олександр Рядинський («Керамін»)
 Нападники: Олексій Страхов («Гомель»), Юріс Озолс («Металургс»), Геннадій Савилов  («Керамін»)

Джерела 
 Архів 
 Архів 

2002—2003
2002 у хокеї з шайбою
2003 у хокеї з шайбою